The Children of Sanchez (boek) - boek van Oscar Lewis
 The Children of Sanchez (film) - Amerikaanse film uit 1978
 The Children of Sanchez (album) - album van Chuck Mangione, filmmuziek van bovenstaande film